Мінор (музика) — музичний лад, основою якого є малий тризвук з малою терцією.
 Мінор матриці — математичний визначник, що складається з елементів, які стоять на перетині довільно вибраних n рядків та n стовпчиків даної матриці або визначника.
 Мінор (станція метро) — станція Юнусободської лінії Ташкентського метрополітену.
 Мінор (цвинтар) — некрополь у Ташкенті.